Ашшур-убаллит:

 Ашшур-убаллит I — царь Ассирии, правил приблизительно в 1365—1329 годах до н. э.
 Ашшур-убаллит II — царь Ассирии, правил приблизительно в 612/611 — 609 годах до н. э.